MFD son unas siglas que pueden designar:
Metilfenidato
Pantalla multifunción, conocida por sus siglas en inglés MFD (Multi-function display).